Буканов — имя собственное, распространено в виде фамилий; имеет женскую форму Буканова.
 Буканов, Иван Александрович (1918—1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Буканов, Сайран Балкенович (род. 1950) — агропромышленник Казахстана, Герой Труда Казахстана, депутат Костанайского областного маслихата (IV созыв).